Okręty US Navy o nazwie USS „Buckthorn”
 Pierwszy „Buckthorn” był parowcem śrubowym. Zbudowany w 1863 roku.
 Drugi „Buckthorn” (AN-14) był statkiem do stawiania zapór sieciowych. W służbie w latach 1941–1947.

Buckthorn